Plank kan syfta på:

Plank (vägg) – en trävägg
 Plank (trä) – brädor av grövre dimensioner

Se även
Max Planck, tysk fysiker